El Torneig d'Hobart 2020, també conegut com a Hobart International 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 27 edició del torneig es va a celebrar entre el 11 i el 18 de gener de 2020 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista índia Sania Mirza va tornar al circuit després d'estar més d'un any retirada per la maternitat i ho va fer amb victòria final. La xinesa Zhang Shuai va disputar ambdues finals però no va aconseguir imposar-se en cap de les dues.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
WTA Tour 2020